Véron est un prénom, un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités portant ce prénom

Saint 
 Véron de Lembecq, arrière-petit-fils de Charlemagne.

Patronyme 

 Auguste Véron (1819-1901), vice-amiral français, préfet maritime, sénateur.
 Charles Veron (1576-1637), religieux augustin wallon, traducteur et auteur d'ouvrages de spiritualité.
 Darío Verón (1979-), joueur paraguayen de football.
 Eliseo Verón (1935-2014), sémioticien et sociologue argentin.
 Elmo Veron (1903-1990), monteur américain.
 Émile Véron (1925-2013), industriel, fondateur de Norev et Majorette.
 Eugène Véron (1825-1889), philosophe, enseignant et critique d'art français.
 François Véron (1575-1649), jésuite, écrivain et savant français.
 François Véron Duverger de Forbonnais (1722-1800), économiste et financier français.
 Georges Véron (1933-2005), randonneur spécialiste des Pyrénées.
 Jeanne Véron (1767-1794), religieuse française, reconnue martyre et bienheureuse par l'Église catholique.
 John Veron (1945-), biologiste australien spécialisé dans l'étude des coraux et récifs coralliens.
 Joseph et Paul Véron (), industriels, cofondateurs de Norev avec leur frère Émile. 
 Juan Sebastián Verón (1975-), footballeur argentin.
 Laélia Véron (1987-), enseignante chercheuse française.
 Laurent Véron (né en 1949), mathématicien français.
 Louis-Désiré Véron (1798-1867), médecin, homme politique, patron de presse et directeur de l'Opéra de Paris.
 Louis-Alfred Véron, dit Norton (1850-1894), faussaire mauricien impliqué dans une affaire en marge du scandale de Panama.
 Marc Véron (19??-), homme d'affaires français.
 Nicolas Véron (1971-), économiste français.
 Ophélie Véron (1986-), chercheuse française en sciences sociales, spécialiste des mouvements véganes.
 Philippe Véron (1939-2014), astronome français.
 Pierre Véron (1831-1900), journaliste français.
 Pierre Véron (1947-), avocat français, spécialiste du contentieux des brevets d’invention.
 Pierre-Antoine Véron (1736-1770), astronome français.

Toponyme 

 Véron, région naturelle d'Indre-et-Loire située entre la Vienne et la Loire.
 Véron, ancienne communauté de communes d'Indre-et-Loire.
 Beaumont-en-Véron, commune française, située dans le département d'Indre-et-Loire.
 Savigny-en-Véron, commune française, située dans le département d'Indre-et-Loire.
 Véron, commune française, située dans le département de l'Yonne.
 Hôtel Véron, hôtel particulier dans le .

Autre 

 Orthographe désuète de Vairon (poisson)
 Famille Véron de Farincourt (famille éteinte)
 Procession de Saint-Véron

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France